Pungert (gmina Ivančna Gorica) – wieś w Słowenii, w gminie Ivančna Gorica
 Pungert (gmina Loški Potok) – wieś w Słowenii, w gminie Loški Potok
 Pungert (gmina Škofja Loka) – wieś w Słowenii, w gminie Škofja Loka